El Condado de Ashland es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Ashland (Ohio)
 Condado de Ashland (Wisconsin)